Ingemar Andersson kan avse:

 Ingemar Andersson (författare) (1923–2008)
 Ingemar Andersson (politiker) (1913–1995)
Ingemar Andersson (journalist) (1934–1995)
Ingemar Lolo Andersson, skulptör
Ingemar Andersson (kanotist)